Die Abkürzung OCL steht für:

 Object Constraint Language, einen Bestandteil der Unified Modeling Language
 OpenCL, die Programmierplattform Open Computing Language
 Overseas Containers Limited, eine ehemalige britische Containerlinienreederei

OCl steht für:
 die Summenformel der Chemischen Verbindung Hypochlorit, siehe Hypochlorite

OCL